PTS steht für:

 Pali Text Society, Verein zur Edition des buddhistischen Pali-Kanons
 Papiertechnische Stiftung, Forschungsinstitut in Heidenau (Sachsen)
 Partido de los Trabajadores Socialistas, Sozialistische Arbeiterpartei in Argentinien
 Passenger Transport System, ein Bahnanlagentyp, siehe Peoplemover
 Pawlodarski Traktorny Sawod, sowjetisch-kasachischer Traktorenhersteller
 Permanent Threshold Shift, dauerhafte Verschiebung der Ruhehörschwelle, siehe Lärmschwerhörigkeit
 Phosphotransferase-System, Transportsystem für Zucker bei Mikroorganismen
 Planetary Transportation Systems, deutsches Raumfahrtunternehmen
 Polyoxyethanyl α-tocopheryl sebacat, nichtionisches Amphiphil, siehe Amphiphilie
 Polytechnische Schule (Österreich), Schulform
 Post- och telestyrelsen, schwedische Verwaltungsbehörde für Post und Telekommunikation
 Postthrombotisches Syndrom, Auswirkungen eines dauerhaften Schadens an Blutvenen
 Post-traumatic stress, siehe posttraumatische Belastungsstörung
 Provisional Technical Secretariat, Büro der Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen
 PTS (Amphibienfahrzeug), kettengetriebenes amphibisches Landungsfahrzeug aus sowjetischer Produktion
 Kfz-Kennzeichen, Ägypten: Bur Saʿid

Pts oder pts steht für:
 Peseta, ehemalige spanische Währung (1869–2002)
 points, Maß für die Größe einer Schrift, siehe Schriftgrad #Das DTP-Punkt-System

Abkürzung